Křídla Sovětů je název několika sportovních klubů.

Hokej 
Křídla Sovětů Moskva
MHC Křídla Sovětů

Fotbal 
Křídla Sovětů Samara
Křídla Sovětů-SOK Dimitrovgrad